Grafenauer ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Grafenauer (* 1958), slowenischer Gitarrist und Musikpädagoge
 Bogo Grafenauer (1916–1995), slowenischer Historiker
 Franz Grafenauer (1860–1935), Kärntner slowenischer Politiker und Orgelbauer
 Irena Grafenauer (* 1957), slowenische Querflötistin
 Ivan Grafenauer (1880–1964), Kärntner slowenischer Literaturwissenschafter und Volkskundler
 Niko Grafenauer (* 1940), slowenischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Grafenau